Homeworld: Cataclysm () — компьютерная игра в жанре стратегия на космическую тему. Изначально задуманная как дополнение для Homeworld, игра затем была переделана в отдельную, не требующую оригинала. Разработана компанией Barking Dog Studios (в то время как оригинал был создан Relic Entertainment) и издана компанией Sierra Entertainment в 2000 году. Локализована и распространена на территории России фирмой 1С.

Cataclysm использует тот же игровой движок что и оригинал, и, в общем, является полной игрой с теми же самыми составляющими — стратегическим трёхмерным боем — с некоторыми добавками к изначальному интерфейсу.

Когда игра стала доступна на сайте GOG.com, название было изменено на «Homeworld: Emergence», так как к тому времени «Cataclysm» уже являлось торговой маркой Blizzard Entertainment.

Основные изменения 
Была добавлена возможность ускорить время игры в 8 раз. Также стали возможны технологии улучшающие корабли и дающие им особые способности. Командный корабль и носители могут строить внешние модули для исследований и поддерживания большего флота. Топливо было полностью вычеркнуто из игры (объясняется новыми типами сверхэффективных двигателей потребляющих очень мало топлива).

В отличие от оригинала, Командный корабль игрока может не только нападать но и медленно двигаться. У Командного корабля есть довольно мощное оружие, тогда как Материнский корабль оригинала был практически беззащитным. В дальнейшем возможно добавить к Командному кораблю гигантскую плазменную пушку, которая способна разнести в пыль вражеский флот с большой дистанции.

Сюжет 
Cataclysm устанавливает, что «хорошая» раса — Кушане, а «плохая» — Таидане. Действие происходит спустя 15 лет после возвращения Кушан в их родной мир — Хиигару. С тех пор этноним «Кушане» не употребляется, — вместо него используется этноним «Хиигаряне», «Хиигарцы». Вместо того чтобы играть за Хиигарян, игроку предстоит принять командование одним из Командных кораблей маленького рудодобывающего киита — клана — Сомтау под названием «Куун-Лан» («Очищающее пламя») класса «Исследователь».

Игра начинается в глубоком космосе, где «Куун-Лан» добывает руды. После принятия сигнала помощи с Хиигары корабль возвращается домой, чтобы помочь отразить атаку таидан-империалистов, стремящихся воссоздать свою империю. После битвы Командному кораблю дают задание найти и отремонтировать потерянный эсминец Бушан-Ре. В том же районе обнаруживается странный маяк. Для исследования маяка «Куун-Лану» требуется разыскать и освободить исследовательский корабль Сомтау «Кли-Сан» («Ищущий правду») из минного поля Туранских Рэйдеров. «Кли-Сан» пристыковывается к Командному кораблю и начинает изучать маяк. Во время этого процесса что-то начинает захватывать нижние палубы «Куун-Лана» — там где находится маяк. Командованию флота ничего не остаётся, как только сбросить нижние палубы для спасения корабля. «Кли-Сан» в сопровождении истребителей летит к покинутым нижним палубам, чтобы продолжить сканирование, но из отброшенной части вырывается энергетический луч, который превращает «Кли-Сан» и истребители в что-то покрытое красными пятнами. Появляется флот Туранских Рейдеров, но он также оказывается захвачен неизвестной силой.

Едва сбежав от битвы с этим новым врагом, названым «Зверем» или «Тварью», «Куун-Лан» летит к ближайшему торговому кораблю Бентуси, чтобы расспросить их об этом. Командный корабль прибывает слишком поздно — корабль Бентуси уже атакован флотом Твари. С помощью прибывшего носителя «Каал-Што» силы Сомтау помогают Бентуси отбить атаку. Во время битвы Тварь пытается захватить корабль Бентуси, но Бентуси взрывают свой корабль вместо того, чтобы стать частью Твари.

Дальнейшие исследования природы Твари открыли, что около миллиона лет назад чей-то экспериментальный корабль «подцепил» Тварь при полёте в гиперпространстве. Тварь захватила корабль — «Наггарок», — но экипаж смог вовремя повредить двигатели корабля. Был запущен автоматический маяк с частью Твари в нём.

Узнав, что Империалисты — таиданские войска, — не присоединившиеся к Таиданской Республике, пытаются создать биологическое оружие на основе Твари, «Куун-Лан» нападает на их исследовательскую базу и уничтожает её. Прячась в мусорном облаке, «Куун-Лан» находит древнюю Осадную пушку, и присоединяет её к кораблю. Так как пушка в теперешнем состоянии не причиняет вред главному кораблю Твари, экипаж «Куун-Лана» принимает решение разыскать «Наггарок» и добыть пробу первоначальной Твари. Для этого «Куун-Лан» находит другой Командный корабль того же класса — «Фаал-Корум» («Тихий странник»).

«Фаал-Корум» тоже атакован флотом Твари. Отбив силы Твари и уничтожив один из его носителей с помощью «Куун-Лана», «Фаал-Корум» переводит свою астронавигационную команду на «Куун-Лан». Эта команда обнаруживает регион, в котором должен находиться «Наггарок», но эта территория слишком велика для поисков. «Куун-Лан» направляется к базе Туранских Рэйдеров, чтобы заполучить их более точные звёздные карты для обнаружения древнего корабля. После короткой битвы база даёт «Куун-Лану» доступ к их системам.

На пути к «Наггароку» туранский диверсант на борту повреждает гипер-двигатель «Куун-Лана», выбрасывая флот посреди таиданской засады. С помощью прибывшего «Фаал-Корума» Сомтау отбивают атаку врага. «Куун-Лан» продолжает своё путешествие.

«Наггарок» обнаруживается, — его ремонтируют Империалисты. Сомтау пытаются убедить их в угрозе Твари, но Тварь, оказывается, пообещала им полгалактики взамен на их помощь. Корабли Сомтау вступают в битву с кораблями Империалистов и Твари и успешно берут пробу культуры Твари с «Наггарока». Поймав убегающий корабль Империалистов, Сомтау узнают что они пытаются захватить Республиканскую верфь, где те разрабатывают новое оружие под названием «Луна-Кочевник».

Доработав осадную пушку и используя культуру Твари, «Куун-Лан» разыскивает торговый флот Бентуси чтобы запросить помощь в операции с пушкой. По прибытии они узнают, что Бентуси совершают массовый исход из галактики путём огромных гиперврат. Уничтожив врата и успокоив разгневанных Бентуси, «Куун-Лан» получает их помощь в работе с пушкой. Флот Сомтау затем встречается с боевым соединением киита Манаан, который сообщает им местоположение «Кли-Сана». Так как этот корабль был инфицирован первым, Сомтау надеются, что Тварь имеет сильную связь с ним, чтобы служить в роли приманки для флагмана Твари.

После длительной битвы, «Куун-Лан» стреляет в «Кли-Сана» из осадной пушки и обезвреживает его. Прежде чем взорваться, «Кли-Сан» посылает сигнал бедствия флагману, который попадает прямо в засаду Сомтау и погибает от той же осадной пушки. Убедившись в работоспособности оружия, флот «Куун-Лана» направляется к Республиканской верфи, чтобы остановить «Наггарок».

По прибытии Сомтау видят, что «Луна-Кочевник» уже в лапах Твари и охраняет «Наггарок». Тварь на «Наггароке» предлагает Сомтау союзничество взамен на их помощь. В ответ хиигаряне вступают в бой с кораблями Твари.

Здесь Тварь показывает всю мощь «Наггарока» — корабль начинает передвигаться по полю боя с невероятной скоростью. Проследив за кораблём, исследователи Сомтау устанавливают, что «Наггарок» оборудован безинерционным двигателем. Корабль путешествует по полю боя, останавливаясь «перекусить» кораблями Империалистов и Сомтау. Поняв, что их предали, Империалисты отступают, оставляя флот Твари в меньшинстве. Сомтау начинают использовать электромагнитный импульс, чтобы немного «притормозить» «Наггарок». Затем прибывает торговый корабль Бентуси и передаёт чертежи их ионных истребителей «Куун-Лану». Используя этот подарок, Сомтау наконец-то уничтожают древний «Наггарок».

Конечное видео показывает, что, после длительной зачистки, Тварь была полностью уничтожена в галактике. За их заслуги, Сомтау были награждены со всеми почестями. С тех пор их киит стал известен как Твареубийцы.

Оценки 
Игра получила положительные отзывы, согласно сайту агрегации отзывов Metacritic.

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия Хиигара
 Русская Homeworld Вики
 Модификации к игре
 Русскоязычный портал по официальным играм серии.

Стратегии в реальном времени
Компьютерные игры 2000 года
Научно-фантастические компьютерные игры
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Игры для Windows
Компьютерные игры, изданные Sierra Entertainment
Компьютерные игры, изданные 1С
Дополнения к компьютерным играм